Paços de Ferreira – comune portoghese
 Paços de Ferreira – squadra di calcio portoghese